Кызылагашский сельский округ:
 Кызылагашский сельский округ (Алматинская область) — сельский округ в Алматинской области.
 Кызылагашский сельский округ (Восточно-Казахстанская область) — сельский округ в Восточно-Казахстанской области.
 Кызылагашский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.